

Persone
 Adriana Ceci, politica italiana.
 Antonio Ceci, medico e chirurgo italiano.
 Luigi Ceci, linguista e glottologo italiano.
 Pomponio Ceci, cardinale italiano.

Altro
 Il cece, nome comune del Cicer arietinum, pianta erbacea della famiglia delle Fabaceae.
 Ceci, famiglia nobiliare di Roma del Rione Monti.
 Farinata di ceci, o Torta di Ceci, torta salata molto bassa, preparata con farina di ceci.
 Palazzo Siniscalco-Ceci, palazzo storico di Foggia.

Pagine correlate 
 Cece